Svinica může být:

 Svinica (Vysoké Tatry) – hora (2301 m)
 Svinica (okres Košice-okolí) – obec
 Svinica (přírodní památka) – přírodní památka v oblasti Bílé Karpaty v Trenčínském kraji